Ряза́нка — деревня Урусовского сельсовета Чаплыгинского района Липецкой области. Стоит на правом берегу реки Рановы у границы с Рязанской областью.

Известна с XVII века. Название свидетельствует, что первопоселенцы деревни пришли из-под Рязани.

Население

Достопримечательности 

В Рязанке находилось родовое имение Семёновых. Здесь в 1827 году (тогда д. Стеньшино) родился русский учёный географ и путешественник П. П. Семёнов-Тян-Шанский. До наших дней сохранился его дом и парк, посаженный братом Н. П. Семёновым. В парке представлены редкие породы деревьев из разных стран мира. Сегодня вся усадьба — , а парк — дендрологический памятник природы.

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты Чаплыгинского района